Melanostolus är ett släkte av tvåvingar. Melanostolus ingår i familjen styltflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Styltflugor
Melanostolus